Турре́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний схід від Парижа, 115 км на схід від Марселя, 85 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1160 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2795,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Турретт на сайті французького Національного інституту географії
 Турретт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Турретт на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Турретт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Турретт на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар